

В математике 
 Сумма первых одиннадцати простых чисел:
 160 = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31.
 Сумма кубов первых трёх простых чисел:
 160 =  +  + .
 Числа  + 1 и  + 1 являются простыми.
 160 — чётное трёхзначное число.
 Сумма цифр числа 160 — 7
 Произведение цифр этого числа — 0
 Квадрат числа 160 — 25600
 Существует ровно 160 различных эннеиамондов — многоугольников, состоящих из  правильных треугольников .
 Существует 160  с суммой .

В других областях 
 160 год.
 160 год до н. э. 
 160-й отдельный сапёрный батальон — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.
 160-й меридиан восточной долготы.
 NGC 160 — галактика в созвездии Андромеда.

Примечания